Sydney steht für:

 Sydney, Stadt in Australien
 Sydney (Nova Scotia), Stadt in Kanada
 Sydney (Vorname), männlicher Vorname
 Sydney, Originaltitel von Last Exit Reno, US-amerikanischer Spielfilm (1996)
 Sydney-Insel, alter Name für eine der Phoenixinseln in Kiribati, siehe Manra
 Poilcourt-Sydney, französische Gemeinde im Département Ardennes
 (15550) Sydney, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Schiffe:
 HMAS Sydney (1912), Leichter Kreuzer der Chatham-Klasse
 HMAS Sydney (D48), Leichter Kreuzer der Perth-Klasse
 HMAS Sydney (R17), leichter Flugzeugträger der Majestic-Klasse
 HMAS Sydney (FFG 03), Lenkwaffenfregatte der Adelaide-Klasse

Sydney ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Sydney (1894–1968), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Granville Sydney (1941–1974), britischer Radrennfahrer
 Henry Sydney (1641–1704), erster Earl of Romney
 Robin Sydney (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
sowie der Name von
 Sydney, Lady Morgan (um 1778–1859), britische Schriftstellerin mit irischer Herkunft
 Thomas Townshend, 1. Viscount Sydney (1733–1800), britischer Innenminister

Siehe auch:
 Sidney
 Sydney Cove